Barvinkove může být:
 Barvinkove (Charkovská oblast) – město v Charkovské oblasti na Ukrajině
 Barvinkove (Černihivská oblast) – vesnice v Černihivské oblasti na Ukrajině
 Barvinkove (Sumská oblast) – vesnice v Sumské oblasti na Ukrajině
 Barvinkove (Vinnycká oblast) – vesnice ve Vinnycké oblasti na Ukrajině
 Barvinkove (Žytomyrská oblast) – vesnice v Žytomyrské oblasti na Ukrajině